Тереса Руис (; 21 декабря 1988) — мексиканская и американская актриса.

Биография 
Родилась 21 декабря 1988 года.

Карьера 
Дебютировала на экране в 2006 году в фильме «Bienvenido paisano». В 2009 году сыграла одну из главных ролей (Люсия) в фильме «Viaje redondo». За эту работу получила премии «Amiens International Film Festival», «» и «». Также была номинирована на премию «Ариэль». В 2018 году сыграла Исабеллу Баутисту в сериале «Нарко: Мексика», появившись в 7 эпизодах. Прототипом Баутисты является , мексиканская наркоторговка, известная как «Королева кокаина».

В 2021 году выйдет экшн-триллер «Заступник» при участии актрисы. Главную роль в фильме исполнил Лиам Нисон.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки